Prințesa Anna de Saxonia se poate referi la:

 Prințesa Anna de Saxonia (1836–1859), fiica lui Ioan al Saxoniei, soția Arhiducelui Ferdinand, Prinț Ereditar de Toscana
 Prințesa Anna de Saxonia (1903–1976), fiica lui Frederic Augustus al III-lea al Saxoniei, soția Arhiducelui Joseph Francis de Austria
 Prințesa Anna de Saxonia (1929–2012), fiica lui Friedrich Christian, Margraf de Meissen, soția lui Roberto Afif